Корольков, Геннадий:
 Корольков, Геннадий Анатольевич (1941—2007) — советский актёр.
 Корольков, Геннадий Давыдович (1923—1994) — Герой Социалистического Труда.